Die Abkürzung AJN steht für:
 African Judicial Network
 American Journal of Numismatics
 American Journal of Nursing
 Flughafen Anjouan, Anjouan, Komoren (IATA-Code)
 Australian Jewish News

Abkürzung